De Grand Prix-wegrace van Aragón 2011 was de veertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden op 18 september 2011 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

Uitslag

MotoGP 
Valentino Rossi moest tien seconden na de start van de race vanuit de pitstraat starten nadat hij zijn zevende motor van het seizoen gebruikte, waar er slechts zes waren toegestaan.

Moto2

125 cc 
Luis Salom en Sandro Cortese werden allebei een positie teruggezet omdat zij inhaalden op een moment dat er gele vlaggen werden gezwaaid.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Aragón